En Pologne, Łobudzice peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Łobudzice, un village du powiat de Bełchatów,
 Łobudzice, un village du powiat de Zduńska Wola.